Contea di Elk o Elk County è la denominazione delle seguenti contee degli Stati Uniti:
 Contea di Elk (Kansas)
 Contea di Elk (Pennsylvania)